Salmuth ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Salmuth (1861–1937), deutscher Polizeipräsident
 Curt von Salmuth (1895–1981), deutscher Industrieller
 Friedrich Wilhelm von Salmuth genannt Beringer (1693–1763), preußischer Generalmajor
 Gustav von Salmuth (1832–1875), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in Preußen
 Hans von Salmuth (1888–1962), deutscher Generaloberst
 Heinrich Salmuth (1522–1576), deutscher evangelischer Theologe und Superintendent
 Hermann von Salmuth (1886–1924), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Salmuth (1552–1622), sächsischer Hofprediger
 Johann Georg Heinrich Salmuth (1752–1825), Arzt und Stadtphysikus in Güsten bei Bernburg
 Johann von Salmuth (1761–1827), Geheimer Rat und Regierungs-Präsident
 Johannes Freiherr von Salmuth (* 1966), deutscher Familienunternehmer
 Julius von Salmuth (1847–1927), deutscher Generalleutnant
 Ludwig von Salmuth (1821–1903), deutscher General
 Sigismund Freiherr von Salmuth (1928–2018), deutscher Industrieller
 Wigand von Salmuth (1931–2006), deutscher Unternehmer
 Wolfgang von Salmuth (1870–1944), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Finckenstein & Salmuth
 Salmuth (Adelsgeschlecht)